Jméno a příjmení Jindřich Urbánek má více nositelů:

 Jindřich Urbánek (1884–1964) – český lékař a politik
 Jindřich Urbánek (soudce) (1951–2016) – český právník, soudce Nejvyššího soudu
 Jindřich Urbánek (lékař) (1885–???) – český obvodní lékař